Sentani bezieht sich auf 
 eine Stadt in der Provinz Papua in Indonesien, siehe Sentani (Jayapura)
 einen See in der Provinz Papua in Indonesien, siehe Sentani (See)
 einen Flughafen in der Provinz Papua in Indonesien, siehe Flughafen Sentani
 eine indigene Volksgruppe in der Provinz Papua in Indonesien, siehe Sentani (Volksgruppe)
 eine Sprache in der Provinz Papua in Indonesien, siehe Sentani-Sprache (auch: Buyaka)